Джулио Квести (18 марта 1924,  — 3 декабря 2014, ) — итальянский кинорежиссёр и сценарист. Некоторые источники утверждают, что имя Джулио Квести является псевдонимом другого итальянского кинодеятеля Итало Цингарелли.

Карьера в кино 
Кинокарьера Джулио Квести началась в 1956 году, когда он выступил в качестве технического ассистента режиссёра при съёмках картины Kean. В 1967 году Квести снимает отвратительный, нигилистический, пропитанный кровью спагетти-вестерн Джанго, стреляй.... Картина рассказывала о мстящем человеке, а Луис Поль в своей книге Italian Horror Film Directors назвал её одним из наиболее сильных песчаных спагетти-вестернов десятилетия. Год спустя Квести снял сюрреалистический фильм Смерть, снёсшая яйцо, главные роли в котором исполнили Ева Олин, Джина Лоллобриджида и Жан-Луи Трентиньян. В 1972 году Квести опять режиссирует, а также пишет сценарий к сюрреалистической драме Колдунья, главными героями которой явились медиумы мать и сын.

Следующая картина Квести вышла лишь в 1982 году на телевидении и называлась Вампиризм. В начале 90-х Квести также для телевидения режиссирует и пишет сценарий к триллерам Не открывайте человеку в черном! и Знак Коммандо соответственно.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Кьяры